Рауль Ферреро Ребальяти (, 20 сентября 1911, , Перу — 22 апреля 1977, Лима, Перу) — перуанский юрист и государственный деятель, премьер-министр Перу (1967—1968).

Биография 
Обучался в Национальном университете Сан-Маркос и Папском Католическом университете Перу, получив степень бакалавра и доктора филологии и бакалавра права, получив юридическое образование в 1937 году. Занимался преподавательской деятельностью в Colegio Italiano Antonio Raimondi, в Национальной школе Девы Марии Гваделупской, в колледже Сан-Луис-де-Барранко и колледже Святой Марии.

 1947—1952 годы — декан факультета искусств в Папском Католическом университете Перу, также преподавал в ряде других высших учебных заведений страны,
 1962—1963 годы — декан Коллегии адвокатов Лимы,
 1967—1968 годы — премьер-министр и министр иностранных дел Перу в администрации президента Фернандо Белаунде. Был назначен как независимый политик, поскольку режим Белаунде переживал период кризиса, связанного с последствиями девальвации национальной валюты сентября 1967 году и поражения на парламентских выборах, в феврале-марте 1968 года — одновременно министр финансов Перу. Возглавляемый им кабинет не смог изменить ситуацию, которая усугубилась вследствие раскрытия фактов масштабной контрабанды, в которую были вовлечены ближайшие родственники лидеров государства и военных. В июне 1968 года правительство Ребальяти ушло в отставку.

Источники 
 Chirinos Soto, Enrique: Historia de la República (1930—1985). Desde Sánchez Cerro hasta Alan García. Tomo II. Lima, AFA Editores Importadores S.A., 1985.
 Chirinos Soto, Enrique — Chirinos Lizares, Guido: El Septenato. 1968—1975. Lima, Perú, 1977. Editorial Alfa.

Премьер-министры Перу
Министры иностранных дел Перу
Министры экономики и финансов Перу
Министры финансов Перу